Коптевская организованная преступная группировка — организованная преступная группировка, в 1990-е годы занимавшаяся криминальной деятельностью на территории Москвы и Московской области. Была самой влиятельной преступной группировкой севера Москвы.

История создания 
Группировка была создана в начале 1990-х годов Виктором Довжиновым по кличке «Потёма». По версии некоторых СМИ, она тяготела к объединению с Долгопрудненской ОПГ. Дружественной им также была Кунцевская ОПГ, некоторые авторитеты «коптевских» даже стали впоследствии её членами.

Спустя некоторое время группировка окончательно оформилась. Следует отметить, что ни знаменитых воров в законе, ни особо влиятельных «авторитетов» во главе «коптевцев» не стояло. На роли лидеров вышли братья Наумовы — Александр и Василий Михайловичи (Наум-старший и Наум-младший соответственно). Хотя на самом деле Василий был 1959 года рождения, а Александр — 1962 года.

Особенностями данной группировки является то, что она удерживала на протяжении всего времени своего существования все занятые ещё в начале 1990-х годов позиции, при этом не покушаясь на территории других бригад. Более того, братья Наумовы более тяготели к законному ведению бизнеса, и постепенно легализовывали группировку.

Другой особенностью группировки было то, что большинство её членов были бывшие спортсмены, вместе тренировавшиеся на стадионе «Наука». Братья Наумовы, Соловей, Корней и другие занимались вольной борьбой. Василий был мастером спорта СССР, «Соловей» — чемпионом Европы среди молодёжи.

1990-е годы 

Коптевская группировка была достаточно спокойной до ноября 1993 года, когда во время криминальной разборки их попытались задержать сотрудники Регионального Управления по борьбе с организованной преступностью по Москве и Московской области. Во время бегства бандиты обстреляли две машины милиционеров. Многие считают, что правоохранительные органы с тех пор мстили «коптевским», и даже устраивали покушения на их лидеров. Следует также отметить, что одно время с «коптевскими» достаточно тесно сотрудничал Александр Солоник.

Начиная с 1994 года, по Москве прокатилась волна убийств лидеров группировки. 26 ноября 1994 года один из них, Александр Соловьёв по кличке «Соловей», был расстрелян у входа в ресторан «Лукоморье», на Красноармейской улице, у дома № 10. От шести ранений в голову и грудь «Соловей» скончался на месте. Вскоре без вести пропал еще один из лидеров группировки по кличке «Челюсть». По различным версиям, он либо бежал за границу, выкрав часть «общака» группировки, либо был убит.

23 марта 1995 года на Ленинградском шоссе машину «Audi 100», в которой находились Александр Наумов и Юрий Кузьменков по кличке «Мотя», подрезала «ВАЗ-2104» и вынудила остановиться. Как только это произошло, через заднее стекло «четвёрки» неизвестными киллерами был открыт шквальный огонь, в результате которого Наум-старший и Мотя были убиты на месте. Убийцы подожгли свою машину и скрылись. Наум был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Через некоторое время члены Коптевской ОПГ, лидером которой стал Василий Наумов, устроили перестрелку с членами одной из ОПГ города Солнечногорск на дискотеке. В результате погибло сразу пять человек. Многие считали, что это была месть за убийство Наума-старшего.

Официально Василий Наумов был видным бизнесменом, директором фирм «Мирандо» и «Тенэк». Интересно, что в начале 1990-х годов все лидеры Коптевской ОПГ стали учредителями различных коммерческих структур, например, автосалонов, рынков, банков. Как ни парадоксально, но Наума-младшего охраняли бойцы из милицейского спецподразделения «Сатурн».

Вскоре после вышеописанных событий последовала очередная серия убийств лидеров «коптевских». 11 августа 1995 года был убит Олег Кузнецов, затем был застрелен покровитель ОПГ вор в законе Дгебуладзе, 23 октября 1995 года был убит Сергей Морозов. Всего же за 1995 год были убиты шесть лидеров группировки.

Ходили слухи, что вскоре у Василия Наумова возник конфликт с лидерами Курганской преступной группировки Андреем Колиговым, Олегом Нелюбиным и Виталием Игнатовым. Однако внешне никаких подтверждений этому не находилось. «Коптевцы» и «курганцы» вместе устраивали застолья в ресторанах, ездили отдыхать. Так, зимой 1996—1997 годов Наум-младший вместе с тремя лидерами «курганцев» ездил на отдых за границу.

Однако уже 23 января 1997 года на улице Петровка автомобиль Василия Наумова был обстрелян. Он направлялся на Петровку, 38 освобождать двух членов Коптевской группировки Вадима Т. и Сергея, которые находились на Петровке (в спортзале) - так называли место допроса. Автоматная очередь буквально разнесла голову авторитета. Убийство вызвало огромный общественный резонанс, поскольку произошло буквально у знаменитого здания ГУВД Москвы - Петровка, 38. Многие сгоряча приписали это убийство легендарному киллеру Александру Солонику, но к тому моменту он уже находился в Греции, и уже 1 февраля был убит. На самом деле в убийстве Василия Наумова участвовали другие члены Курганской группировки. Было установлено что нападавших было трое, двое стрелков и один водитель. Когда Наумов заехал в Успенский переулок у него зазвонил мобильный телефон. Он затормозил и припарковался к обочине тротуара, а затем попросил охранника выйти из машины. Когда охранник вышел а Наумов поднял трубку, это было сигналом для киллеров для начала операции. Один стрелок отвлекал телохранителей (за автомобилем Наумова следовал еще один автомобиль с двумя охранниками), а другой стрелял по Наумову. В дальнейшем было установлено что основным стрелком был Андрей Вершинин (Андрей Маленький). Еще лицами принимавшими участие в этом убийстве были некие Нестеров, Малашевский и Таран. Следствием было установлено что именно Нестеров попал в голову Василию Наумову. Операцию убийства Василия Наумова разрабатывал Павел Зеленин по приказанию Андрея Колегова. Василий был похоронен рядом с братом на Ваганьковском кладбище.

Бойцы спецподразделения «Сатурн», чудом уцелевшие во время обстрела, обвинили своё руководство в том, что оно подставило их под бандитские пули. В связи с этим инцидентом некоторые офицеры Управления межведомственной охраны были предупреждены о служебном несоответствии. Начальник же «Сатурна» был снят со своего поста.

После смерти братьев Наумовых «коптевских» возглавил Сергей Зимин по кличке «Зёма». К тому моменту Коптевская ОПГ насчитывала 250 активных членов, разбитых на 6 мобильных бригад. Однако убийства её лидеров не прекращались вплоть до 2000 года. За полтора года 1998—1999 годов были убиты 10 человек.

Примечания

Литература 
 Валерий Карышев. «Русская мафия 1988-2007». Эксмо. 2008. ISBN 978-5-699-25832-1

Преступные группировки России, прекратившие существование
Организованные преступные группировки Москвы
Коптево